Kluckert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Kluckert (* 1980), deutsche Politikerin (FDP), MdB
 Fabian Kluckert (* 1991), deutscher Synchronsprecher
 Florian Kluckert (* 1975), deutscher Politiker (FDP)
 Jürgen Kluckert (* 1943), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

 Tobias Kluckert (* 1972), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher